Жан Карбоньє — французький юрист, професор приватного права.
 П'єр Карбоньє — французький вчений-натураліст, член французького Імператорського Товариства акліматизації.